Багно:

 Багно — рослина родини вересові
 Багно — болото болотисте місце; трясовина.
 Багно (2013) — британська кримінально-комедійна драма Джона С. Бейрда

Населені пункти та їхні частини

 Багно — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Багно — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Багно — село в гміні Звежинець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Багно — село в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Багно — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Багно — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Багно — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Багно — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Багно — частина міста Бжесько в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Багно — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Багно — частина міста Венгрув у Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Багно — частина міста Гоголін у Крапковицькому повіті Опольського воєводства
 Багно — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Багно — частина села Мале-Руди в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Багно — частина села Перещувка в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Багно — частина села Вулька-Заблоцька в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Багно — частина села Старий Ліповець у гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Багно — частина села Суль у гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Багно — частина села Ґрабанув у гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Багно — частина села Подльодувек у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Багно — частина села Боженцин у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Багно — частина села Ловчувек у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Багно — частина села Цеслін у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Багно — частина села Бабіце в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Багно — частина села Ловічкі в гміні Затор Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Багно — частина села Млодине-Ґурне в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Багно — частина села Ґлухувек у гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Багно — частина села Сечихи в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Багно — частина села Стшебінь у гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Багно — частина села Конякув у гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Багно — частина села Ліґота в гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Багно — частина села Заґужиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Багно — частина села Люботинь у гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Багно — частина села Раценциці в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Багно — колонія в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Багно — колонія в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Багно — осада в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Багно — лісова осада в гміні Яблонна Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Багно — лісова осада в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Баньо

Примітки